Grodziszcze ist der Name folgender Orte in Polen:

 Grodziszcze (), Ortsteil der Gemeinde Stoszowice, Powiat Ząbkowicki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Grodziszcze (Brody) (Grötzsch), Ortsteil der Gemeinde Brody, Powiat Żarski, Woiwodschaft Lebus
 Grodziszcze (Grębocice) (Groß Gräditz), Ortsteil der Gmina Grębocice, Powiat Polkowicki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Grodziszcze (Świdnica) (Gräditz), Ortsteil der Gemeinde Świdnica, Powiat Świdnicki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Grodziszcze (Świebodzin) (Gräditz), Ortsteil der Gemeinde Świebodzin, Powiat Świebodzin, Woiwodschaft Lebus